Кубок африканских наций 2002 года был 23-м розыгрышем этого турнира. Проходил с 19 января по 10 февраля 2002 года в Мали. В финальной части соревнования участвовали 16 сборных. Победителем стала сборная Камеруна.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 
 3 гола
  Патрик Мбома, Саломон Олембе
  Джулиус Агахова
 2 гола
  Айзек Боки
  Хазем Эмам
  Бассала Туре
  Хичам Зеруали
  Салиф Диао

Ссылки 
 Страница на rsssf.com
 Страница на официальном сайте КАФ

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2002 году
Январь 2002 года
Февраль 2002 года
Футбольные соревнования в Мали
Международные спортивные соревнования в Мали
2002 год в Мали